Katsushi Tao (jap. 田尾克史, Tao Katsushi, ur. 1 maja 1963) – japoński skoczek narciarski. Olimpijczyk (1988).

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Tao na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1963